Il doppio del Monterrey Open 2013 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2013.
Sara Errani e Roberta Vinci erano le detentrici del titolo, ma hanno deciso di non partecipare al torneo.

Tímea Babos e Kimiko Date-Krumm hanno sconfitto in finale Eva Birnerová e Tamarine Tanasugarn per 6-1, 6-4.

Teste di serie

 Tímea Babos /  Kimiko Date-Krumm (campionesse)
 Nina Bratčikova /  Vera Duševina (primo turno)

 Eva Birnerová /  Tamarine Tanasugarn (finale) 
 Julia Glushko /  Laura Thorpe (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni
 

Monterrey Open 2013
WTA Tour 2013